Isola Bella (italienisch für „schöne Insel“) steht für:

 Isola Bella (Lago Maggiore), Insel im Lago Maggiore, Italien
 Isola Bella (Sizilien), Insel im Ionischen Meer vor Sizilien
 Isola Bella (Ort), Ort bei Rom
 Isola Bella (Film), einen deutschen Film aus dem Jahr 1961